Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit San Antonio 1998, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit San Antonio 1998, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit 1998 nell'ambito dell'ITF Women's Circuit, è stato vinto da Kim Grant e Mashona Washington. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Andrea Šebová e Silvia Uríčková con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di Serie

  Rebecca Jensen /  Joanne Moore (quarti di finale)
  Tina Samara /  Aneta Soukup (quarti di finale)

  Tracey Hiete /  Keri Phebus (primo turno)
  Adria Engel /  Maria-Eugenia Rojas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit San Antonio 1998